El término cartesiano puede referirse, en esta enciclopedia:

a cualquier magnitud expresada en coordenadas cartesianas;
al cartesianismo, movimiento intelectual de los siglos XVI y XVIII.